Corso Vittorio Emanuele II, Rome
 Corso Vittorio Emanuele (Naples)